Aktautitan hippopotamopus (лат., возможное русское название — бегемотоногий актаутитан) — вид вымерших непарнокопытных из монотипического рода Aktautitan (возможное русское название — актаутитан) клады Embolotheriita семейства бронтотериевых. Обитал в среднем эоцене приблизительно 48,6—37,2 млн лет назад на территории современного Казахстана.

Внешний вид и строение 
Aktautitan hippopotamopus был крупным представителем своего семейства.

Череп седловидной формы. Носовые выросты небольшие, и в отличие от выростов других бронтотериевых, они плотно прилегают к носовому отростку. Носовая вырезка глубокая и простирается до четвёртых премоляров. Орбиты глаз находились над вторыми коренными зубами.

Зубная формула: 

Конечности сравнительно короткие и толстые, что отображено в видовом названии.

Распространение и ископаемые находки 
Фоссилии (ископаемые остатки) обнаружены в отложениях среднего эоцена формации Кызылбулак (Кызыл-Мурун, около горы Актау, бассейн реки Или, Казахстан). Они найдены далеко на запад от пустыни Гоби, где обнаружена большая часть азиатских бронтотериев. Известно три черепа Aktautitan hippopotamopus и отдельные кости туловища. Ещё в формации Кызылбулак найдены следовые дорожки крупного непарнокопытного, которые могут принадлежать этому виду.

Питание 
Судя по строению зубов, Aktautitan hippopotamopus, как и другие бронтотериевые, питался мягкой растительностью — листьями и молодыми побегами деревьев.

Образ жизни 
У Aktautitan hippopotamopus были короткие конечности. Его фоссилии были найдены в озёрных отложениях, что может говорить о полуводном образе жизни. Тем не менее, звери могли погибнуть там, просто придя на водопой.

Таксономическая история 
Первоначально ряд авторов (Emry et al., 1997; Emry & Lucas, 2001, 2002, 2003) ошибочно относил окаменелости Aktautitan hippopotamopus к роду Protitan. Отдельный род был выделен Мильбахлером и коллегами в 2004 году.

Филогения 
Кладограмма по Михльбахлеру (2008):

Примечания 

Бронтотериевые
Млекопитающие эоцена
Фоссилии, описанные в 2004 году
†